Arvidsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på många olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Arvidsson 12 967
 Arvidson 322
 Arwidson 113
 Arfwidsson 103
 Arfvidsson 97
 Arwidsson 49
 Arfvidson 28
 Arfwidson 28
 Arvidzon 15
Detta blir 13 722 personer. Med nästan identiskt uttal finns vidare namnen
 Arfwedson 86
 Arvedson 61
 Arfvedsson 9
 Arfwedsson 1
Tillsammans blir detta 13 879 personer. Statiska centralbyrån uppger emellertid 13 466 personer med varianter av namnet Arvidsson vilket ger namnet plats nummer 53 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Detta resultat får man om man bara tar med stavningarna Arvid och Arwid. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Arvids son.

Personer med efternamnet Arvidsson eller varianter av detta namn

A
 Abraham Arfwedson (1698–1779), svensk grosshandlare
 Adolf Ivar Arwidsson (1791–1858), finländsk författare
 Agnes Arvidson (1875–1962), svensk apotekare
 Alf Arvidsson (född 1954), svensk etnolog
 Allan Arvidsson (1927–1996), svensk bandyspelare
 Anders Arfwedson (född 1940), svensk ämbetsman, moderat statisekreterare
 Anders Arvid Arvidsson (1786–1831), svensk konstnär
 Anette Arvidsson (född 1949), svensk skådespelare
 Andreas Arfwidsson (1786–1831), svensk tecknare, grafiker och akademiritmästare
 Ann Arvidsson (född 1982), svensk fotbollsspelare
 Ann-Marie Arvidsson (aktiv 1939), svensk friidrottare
 Anna-Karin Arvidsson (född 1968), konstnär, lektor i design
 Arne Arvidsson (1929–2008), svensk fotbollsmålvakt
 Arved Arvedson (1887–1966), svensk kraftverkstekniker

B
 Bertil Arvidson (1921–2004), diplomat
 Bo Arvidson (född 1933), svensk politiker
 Birgit Arfwidsson (född 1942), svensk arkivarie
 Bruno Arvidsson (född 1964), svensk programledare

C
 Carl Abraham Arfwedson (1774–1861), svensk köpman och direktör
 Carl David Arfwedson (1806–1881), svensk grosshandlare och skriftställare
 Carl Gustaf Arvidson (1791–1872), svensk borgmästare och riksdagsman
 Carl Kristoffer Arfwedson (1735–1826), svensk köpman
 Charlotta Arfwedson (1776–1862), svensk politisk aktivist
 Christian Arfwidsson (1717–1799), svensk köpman
 Claes Arvidsson (född 1953), svensk författare och journalist

D
 David Gutierrez Arvidsson (född 1994), svensk fotbollsspelare

E
 Ebbe Arvidsson (1914–2006), svensk kyrkoman
 Edla Sofia Arvidsson (1916–2000), porslinskonstnär, skribent och redaktör
 Erik Arvidsson (Stålarm) (död 1569), finlandssvensk häradshövding, riksråd
 Erik Arwidsson (1913–1994), svensk hinderlöpare
 Essa Arfwedson (1915–1999), svensk konstnär och teckningslärare
 Eva Arvidsson (född 1948), svensk politiker
 Evert Arvidsson (1902–1990), svensk stenhuggare, fackföreningsman, journalist

F
 Fredric Arvidsson Posse (1727–1794), svensk greve och militär
 Fredrik Arvidsson (född 1987), svensk handbollsspelare
 Fredrik Arvidsson Posse (1851–1897), svensk ingenjör, järnvägsentreprenör, greve
 Fritjof Arvidsson (född 1975), svensk innebandyspelare

G
 Greta Arwidsson (1906–1998), svensk arkeolog
 Gun Arvidsson (1930–2004), svensk skådespelare
 Gunnar Arvidson (1924–2003), svensk journalist, programledare, författare
 Guy Arvidsson (1918–1973), svensk nationalekonom, professor, statlig utredare
 Gösta Arvidsson (1925–2012), svensk friidrottare
 Gösta Arvidsson (författare) (född 1947), svensk konstvetare och författare

H
 Hasse Arvidsson (född 1955), svensk författare och diktare
 Henry Arfwidsson (1903–1991), svensk kontraktsprost
 Hugo Arwidsson (1825–1886), svensk jurist och politiker
 Håkan Arvidsson (född 1953), fotbollsspelare
 Håkan Arvidsson (historiker)

I
 Ingela Arvidson (aktiv 1970), svensk friidrottare
 Ingrid Arvidsson (född 1919), svensk författare
 Ivar Arwidsson (1873–1936), svensk zoolog

J
 Jacob Arfwedson (1700–1784), svensk grosshandlare och brukspatron
 Jerker Arvidson (1939–2007), svensk operasångare
 Jesper Arvidsson (född 1985), svensk fotbollsspelare
 Johan Arvedson (1862–1937), svensk läkare
 Johan Arvidsson (född 1956), svensk bibellärare, universitetsadjunkt, författare
 Johan August Arfwedson (1792–1841), svensk kemist
 John-Arvid Arvidson (1902–1976), svensk lantbrukare och politiker
 Johan August Arfwedson (1792–1841), svensk kemist, upptäckte litium

K
 Karl Axel Arvidsson (1915–1962), svensk journalist
 Karl Gustaf Arvidsson (1791–1872), svensk borgmästare och riksdagsman
 Katarina Arvidson (född 1967), svensk operasångare
 Katarina Arfwidsson (född 1973), svensk handbollsspelare
 Klas Arvedson (1764–1851), svensk hantverkare och politiker

L
 Lars Arvidsson, flera svenska personer
 Lars Arvidson (friidrottare) (1930–2019), svensk friidrottare
 Lars Arvidsson (botaniker) (född 1949), svensk bryolog och lichenolog
 Lars Arvidsson (konstnär) (född 1950), svensk konstnär
 Lars Arvidson (operasångare) (född 1962), svensk opera- och konsertsångare, basbaryton
 Lars Arvidsson Collin (1700-talet), svensk boktryckare
 Lars-Göran Arwidson (född 1946), svensk skidskytt
 Lena Arvidsson-Artman (född 1955), svensk författare och förskollärare
 Lillemor Arvidsson (1943–2012), svensk facklig ledare, landshövding
 Lina Arvidsson, flera personer
 Lina Arvidsson (författare född 1979), svensk författare
 Lina Arvidsson (författare född 1981), svensk författare
 Linda Arvidsson Wemmert (född 1977), svensk politiker
 Linda Arvidson (1884–1949), amerikansk filmskådespelare under stumfilmstiden

M
 Magnus Arvidsson, flera personer
 Magnus Arvedson (född 1971), svensk ishockeyspelare
 Magnus  Arvidson (född 1978), svensk radiojournalist
 Magnus Arvidsson (fotbollsspelare) (född 1973), svensk fotbollsspelare
 Magnus Arvidsson (friidrottare) (född 1983), svensk friidrottare
 Malin Arvidsson (född 1978), svensk skådespelare och dansare
 Margareta Arvidsson (född 1947), svensk skönhetsdrottning
 Marie S. Arwidson (född 1951), svensk företagsledare
 Markus Arvidson, svensk synthmusiker
 Mats Arvidsson, flera personer
 Matts Arvidsson (född 1938), orgelbyggare
 Mats Arvidsson (kulturjournalist) (1944–2022)
 Michaela Arvidsson (född 1994), svensk sportskytt
 Mikael Arvidsson (född 1957), svensk bandyspelare
 Måns Arvidsson Brandskiöld (1607–1673), svensk lantmätare

N
 Niklas Arvidsson (född 1972), svensk hoppryttare
 Nils Arvidsson Hägerflycht (1635–1702), svensk tullinspektör
 Nils Arfwidsson (1802–1880), svensk estetiker och politisk  skriftställare
 Nils Arvedson (1876–1951), svensk industriman

O
 Olof Arvidsson (Stenbock) (1500-talet), svenskt riksråd

P
 Peder Arvidsson Kåse (1500-talet), svensk adelsman, ryttmästare, kronobefallningsman
 Peder Arvidsson Ribbing (levde 1396), svensk väpnare, lagman
 Per Arwidsson (född 1952), svensk fastighetsföretagare
 Per-Arne Arvidsson (född 1950), svensk läkare och politiker
 Per-Olof Arvidsson (1864–1947), svensk sportskytt
 Pernilla Arvidsson (född 1969), svensk journalist och radioprogramledare
 Pär Arvidsson (född 1960), svensk simmare

R
 Ragnar Arvedson (1895–1973), svensk regissör, producent, manusförfattare, skådespelare
 Richard Arvidsson (född 1951), svensk ekonom, jurist, professor
 Robert Arfwedson (1831–1900), svensk godsägare och politiker
 Rolf Arfwedson (1896–1962), svensk diplomat

S
 Samuel Arvidsson (1767–1843) svensk grosshandlare och politiker
 Sofia Arvidsson (född 1984), svensk tennisspelare
 Stefan Arvidsson (född 1968), svensk professor i religionshistoria
 Stefan Arvidsson (författare) (född 1967), svensk författare av IT-böcker
 Stellan Arvidson (1902–1997), svensk litteraturhistoriker, författare, politiker
 Sölve Arvedson

T
 Theodor Arvidson (1883–1964), svensk biskop i metodistsamfundet
 Thorsten Arwidsson, flera personer
 Thorsten Arwidsson (botaniker) (1904–1948), svensk botaniker
 Thorsten Arwidsson (kartograf) (1827–1893), svensk kartograf
 Tobias Arwidson (född 1988) svensk skidskytt
 Tom Arvidsson (född 1944), svensk konstnär
 Tomas Arvidsson (född 1941), svensk deckarförfattare
 Torbjörn Arvidsson (född 1968), svensk fotbollsspelare
 Truls Arwidsson (1660–1712), svensk kopparstickare
 Ture Arvidsson Trolle (omkring 1490–1555), svenskt riksråd och riddare

U
 Ulla Arvidsson (född 1943), svensk textilkonstnär
 Ulrica Arfvidsson (1734–1801), svensk spåkvinna och ockultist

V
 Victor Arfvidson (1887–1921), svensk skådespelare
 Viktor Arvidsson (född 1993), svensk ishockeyspelare

W
 Walfrid Arvidsson (1892–1964) svensk kortfilmsfotograf

Å
 Åsa Arvidsson (född 1972), svensk dragspelare

Se även 
 Arwidsson, släktartikel
 Arfwedson, släktartikel
 Arfwidsson, släktartikel

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn